Виногра́дное — название населённых пунктов.

Киргизия 
 Виноградное — село в Аламудунском районе Чуйской области.
 Виноградное — село в Чуйском районе Чуйской области.

Приднестровье 
Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Виноградное — село в Григориопольском районе.

Россия 
 Виноградное — село в Кизлярском районе Дагестана.
 Виноградное — село в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.
 Виноградное — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Виноградное — село в Городовиковском районе Калмыкии.
 Виноградное — село в муниципальном образовании город-курорт Геленджик Краснодарского края.
 Виноградное — село в Моздокском районе Северной Осетии.
 Виноградное — село в Грозненском районе Чечни.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Виноградное (до 2014 года Виноградный) — село в городском округе Алушта/Алуштинском городском совете. 
 Виноградное — село в Ленинском районе.
 Виноградное — село в городском округе Феодосия/Феодосийском городском совете.
 Виноградное — посёлок городского типа в городском округе Ялта/Ялтинском городском совете.

Украина 
 Виноградное — село в Мурованокуриловецком районе Винницкой области.
 Виноградное — село в Днепровском районе Днепропетровской области.
 Виноградное — село в Мариупольском городском совете Донецкой области
 Виноградное — посёлок в Харцызском городском совете Донецкой области.
 Виноградное — село в Токмакском районе Запорожской области.
 Виноградное — село в Маловисковском районе Кировоградской области.
 Виноградное — село в Марковском районе Луганской области.
 Виноградное — село в Снигирёвском районе Николаевской области.
 Виноградное — село в Березанском районе Николаевской области.
 Виноградное — село в Берёзовском районе Одесской области.
 Виноградное — село в Болградском районе Одесской области.
 Виноградное — село в Залещицком районе Тернопольской области.
 Виноградное — посёлок в Голопристанском районе Херсонской области.